Casa de Uceda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casa de Uceda (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Casa de Uceda (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar